Aydoğan ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname, gebildet aus den Elementen ay (türk. für „Mond“) und doğan (türk. für „Falke“).

Namensträger

Vorname 

 Aydoğan Tunay (* 1945), türkischer Fußballtorhüter und -trainer

Familienname 
 Emirhan Aydoğan (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Müslüm Aydoğan (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Oğuzhan Aydoğan (* 1997), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Oya Aydoğan (1957–2016), türkische Schauspielerin
 Sümeyye Aydoğan (* 1999), türkische Schauspielerin
 Taylan Aydoğan (* 1983), deutsch-türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Doppelname (Vorname) 
Familienname
Türkischer Personenname